Иржи Велш (; род. , Пардубице, Чехословакия) — чешский профессиональный баскетболист, игравший на позиции атакующего защитника.

Карьера 
Велш начал свою профессиональную карьеру в «Пардубице», где играл до 1998 года. Затем подписал с пражской «Спартой».

В 2000 году перешёл в «Олимпию», в составе которой был признан «Самым ценным игроком» чемпионата Словении в сезоне 2001/2002.

На драфте НБА 2002 года был выбран клубом «Филадельфия 76», но права на игрока были проданы «Голден Стэйт Уорриорз». В  составе «Уорриорз» провёл сезон 2002/2003, в среднем набирая 1,6 очка, 0,8 подборов и 0,7 передачи за игру в 37 матчах.

18 августа 2003 года, в результате обмена, перешёл в «Даллас Маверикс».. Но, 20 октября 2003 года, так же в результате обмена, стал игроком «Бостон Селтикс», проведя за клуб, в сезоне 2003/2004, 68 игр и в среднем набирая 9,2 очка за игру.

24 февраля 2005 года, Велш был продан в «Кливленд Кавальерс».

28 июня 2005 года, стал игроком «Милуоки Бакс», проведя в клубе сезон 2005/2006.

В августе 2006 года, Велш решил покинуть НБА и переехал в Испанию, где выступал за «Уникаху» и «Эстудиантес».

В июле 2011 года подписал контракт с бельгийским «Спиру Шарлеруа», в среднем набирая 7,4 очка в Евролиге и 7,5 в бельгийской лиге.

С 2012 по 2017 год выступал за чешский «Нимбурк». В апреле 2015 года был признан «Лучшим чешским игроком» Единой лиги ВТБ в сезоне 2014/2015.

Летом 2017 года перешёл в родной клуб «Пардубице», в котором он провёл последний сезон своей карьеры.

В 2018 году Велш завершил игровую карьеру в 38 лет.

Достижения 
  Чемпион Словении (2): 2000/2001, 2001/2002
  Чемпион Чехии (5): 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017
  Серебряный призёр чемпионата Бельгии: 2011/2012
  Обладатель Кубка Словении (2): 2000/2001, 2001/2002
  Обладатель Кубка Чехии (2): 2012/2013, 2013/2014
Лучший баскетболист Чехии 2000, 2005, 2006

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте БК «Нимбурк»

Баскетболисты Чехии
Баскетболисты НБА
Игроки БК «Пардубице»
Игроки БК «Спарта»
Игроки БК «Олимпия» Любляна
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки БК «Уникаха Малага»
Игроки БК «Эстудиантес»
Игроки БК «Спиру Шарлеруа»
Игроки БК «Нимбурк»
Чемпионы Словении по баскетболу